Шарлотта Лебон (; ) — канадская актриса и фотомодель.

Биография 
Шарлотта Лебон родилась 4 сентября 1986 года в Монреале, провинция Квебек, Канада. Отец — Ричард Лебон, мать — канадская актриса Бриджитт Паркетт. 

Шарлотта дебютировала в кино в 2007 году. В качестве фотомодели появлялась в журналах Loulou (2008), Elle Quebec (2012), Glamour (2012), Cosmopolitan (2012), Grazia (2013) и других. В 2011 году получила премию «Открытие года» «Золотые женщины».

Получила известность благодаря роли Офелии в фильме «Астерикс и Обеликс в Британии». В 2015 году была номинирована на премию «Сезар» в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Ив Сен-Лоран».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Шарлотты Лебон

Фотомодели Канады